

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Modrzejów – część miasta Sosnowiec, dawniej osobne miasto
 Modrzejów – osada wsi Ignacówka w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Modrzejów – kolonia wsi Podlaszcze w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów